Dobloug ist der Familienname folgender Personen:

Dobloug steht zudem für:
 Dobloug-Preis, Auszeichnung der Svenska Akademien für Schöne Literatur und Literaturwissenschaft